Anthonis ist der Familienname folgender Personen:

 Lode Anthonis (1922–1992), belgischer Radrennfahrer
 P. R. Anthonis (1911–2009), sri-lankischer Mediziner